Buchs (Aargau), een gemeente in het Zwitserse kanton Aargau
Buchs (Sankt Gallen), een gemeente in het Zwitserse kanton Sankt Gallen
Buchs (Zürich), een gemeente in het Zwitserse kanton Zürich